96. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbyły się w dniach od 2 do 8 kwietnia 2017 w Splicie (Chorwacja). Były to równocześnie 30. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Agnieszka Zacharek – 7. (48 kg) – 155 kg (70+85)
 Joanna Łochowska – 1. (53 kg) – 192 kg (86+106)
 Katarzyna Kraska – 9. (58 kg) – 198 kg (85+113)
 Jolanta Wiór – 5. (75kg) – 214 kg (119+95)
 Małgorzata Wiejak – 5. (90 kg) – 225 kg (101+124)
 Aleksandra Mierzejewska – 5. (+90 kg) – 227 kg (100+127)
 Magdalena Karolak – 4. (+90 kg) – 227 kg (101+126)

mężczyźni 
 Dominik Kozłowski – 4. (56 kg) – 241 kg (114+127)
 Damian Wiśniewski – 9. (69 kg) – 301 kg (135+166)
 Krzysztof Zwarycz – 3. (85 kg) – 358 kg (159+199)
 Łukasz Grela – 10. (94 kg) – 365 kg (170+195)
 Przemysław Budek – 9. (105 kg) – 371 kg (170+201)
 Arkadiusz Michalski – 3. (105 kg) – 387 kg (170+217)
 Daniel Dołęga – 9. (+105 kg) – 393 kg (180+213)

Tabela medalowa

Dwubój

Medale

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2017 w sporcie
2017 w Chorwacji
Sport w Splicie